Let It Roll – album dei Band of Oz
Let It Roll – album degli Equal Loudness Curve
Let It Roll – album di Don Johnson
Let It Roll – album dei Little Feat
Let It Roll – album degli Stance Punks
Let It Roll – album dei TKO
Let It Roll – album dei Willard Grant Conspiracy
Let It Roll: Songs by George Harrison –  raccolta di George Harrison
Let It Roll – singolo di Flo Rida